1-й истребительный авиационный полк пограничных войск НКВД (1-й иап ПВ НКВД) — воинская часть пограничных войск НКВД СССР, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны и созданная из отдельных авиационных эскадрилий пограничных войск НКВД.

Наименования полка 

За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 истребительный авиационный полк пограничных войск НКВД;
 1-й истребительный авиационный полк пограничных войск НКВД;
 11-й истребительный авиационный полк ПВО;
 Полевая почта 36603.

Создание полка 
1-й истребительный авиационный полк пограничных войск НКВД сформирован 2 сентября 1941 года как истребительный авиационный полк пограничных войск НКВД на самолётах МиГ-1, позднее — МиГ-3 в составе Отдельной авиационной бригады ПВ НКВД. 6 декабря 1941 года переименован в 1-й истребительный авиационный полк пограничных войск НКВД.

Боевая деятельность полка 
В связи со сложной обстановкой и приближением немецко-фашистских войск к Москве, в сентябре 1941 года был сформирован 1-й истребительный авиационный полк погранвойск НКВД в количестве 36 самолетов. Командиром полка был назначен майор В. Емельянов — депу­тат Верховного Совета Казахской ССР, военным комиссаром — батальонный комиссар Л. Азаров, начальником штаба — капитан Г. Софии, старшим инже­нером — инженер-капитан Е. Шеверга. На вооружении полка вначале посту­пило несколько высотных истребителей МиГ-1, а затем их в течение недели срочно заменили на более совершенные МиГ-3. По штату полк имел 32 боевых самолета МиГ-3, в конце битвы за Москву их в наличии было не более 26, один транспортный самолет ПС-84 и один самолет связи У-2. Личный состав состо­ял из 191 человека.

Спустя месяц для выполнения специальных боевых задач к полку была прикреплена 4-я эскадрилья самолетов Пе-2 в составе 8 единиц. Фактически в полку было не более 4—6 специально оборудованных самолетов Пе-2. Пе­реучиванием инженерно-технического состава на новую материальную часть занимался главный инженер авиабригады Н. Сергеев. Обучение летного со­става полетам на истребителях МиГ-3 проводили бывший командир 10-й Гродненской авиаэскадрильи майор Кудрявцев и старший инспектор-летчик авиабригады подполковник Шишков, а на самолет Пе-2 — бывший командир 11-й Сааремской авиаэскадрильи майор Петров и командир 1-й Быковской авиаэскадрильи капитан Бабанов. Общее руководство переучиванием осуще­ствлял командир полка майор Емельянов. Уже 4 августа появился приказ по авиабригаде, которым допускалась к самостоятельным полетам на истребите­ле МиГ-3 первая группа летчиков из 16 человек.

Формирование полка закончилось в конце сентября. Летчиков набрали как из авиачастей погранвойск, так и из других авиационных структур и ве­домств. На переучивание летного и технического состава на новую авиатехни­ку ушло не более месяца. Аэродром Быково, учебные аэродромы Мячково и Раменское, а также две запасные посадочные площадки авиабригады работа­ли круглосуточно. 1-й истребительный авиаполк вошел в оперативное подчинение 6-го истребительного авиакорпуса ПВО, который прикрывал Москву от воздушных налетов противника. Штаб корпуса выделил полку для охраны с воздуха восточный сектор, в который вошли Москва, Ярославль, Кашира, Ко­ломна. Полк также выполнял задачи по прикрытию железнодорожных пере­возок войск Западного фронта, участков других особо важных железных и шоссейных дорог, выполнял другие задачи. Осенью и зимой 1941 года полк охра­нял ближайшие подступы к Москве в своем восточном секторе, в котором на­ходилась Каширская электростанция, дающая электроэнергию столице.

Переименование полка 
1-й истребительный авиационный полк пограничных войск НКВД 10 февраля 1943 года переименован в 11-й истребительный авиационный полк ПВО с включением в состав 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО Московского фронта ПВО, в составе которого продолжил вести боевую работу.
1-й истребительный авиационный полк пограничных войск НКВД с 1 декабря 1941 г. находился в оперативном подчинении 6-го авиационного корпуса и выполнял наравне с другими авиачастями боевые задачи по обороне столицы. Личный состав полка хорошо освоил особенности работы в условиях ПВО г. Москвы и изучил районы боевых действий. В полку отработаны вопросы наведения наших истребителей на самолёты противника и отражения массовых налётов.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 10 октября 1941 года по 16 февраля 1942 года.

Командиры полка 
 подполковник Емельянов Владимир Васильевич (погиб в авиакатастрофе) (09.1941 — 01.12.1942)
 подполковник Шишков К. М. (02.12.1942 - 02.1943)
 майор Жук Б. И. (02.1943)

В составе соединений и объединений

Участие в операциях и битвах 
 Битва за Москву — с 10 октября 1941 года по 20 апреля 1942 года.
 ПВО Москвы — с 10 октября 1941 года по 16 февраля 1943 года.

Первая победа полка в воздушном бою 
Первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне одержана 19 марта 1942 года: капитан Бычик и младший лейтенант Красавичев в группе с 4 лётчиками 34-го иап ПВО, в воздушном бою в районе ж/д станции Уварово сбили немецкий тяжёлый истребитель Ме-110. Это была первая и единственная победа полка в воздушном бою.

Статистика боевых действий 
Всего за годы Великой Отечественной войны полком:

Самолёты на вооружении

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны
 История полка на сайте Пограничник

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году